A Biblioteca Popular Municipal Aluísio de Azevedo é uma biblioteca pública mantida pela prefeitura do Rio de Janeiro e integrada à rede de 29 bibliotecas municipais. Fica situada na Travessa Nestor Victor nº 64, uma travessa de casas residenciais, paralela à rua Haddock Lobo entre os bairros de Tijuca e Rio Comprido, bem em frente à rua do Bispo e também próximo da Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos e Fundação Bradesco. Oferece empréstimo de livros e revistas de histórias em quadrinhos e fornece acesso gratuito à internet.
Criada em 1958 a partir do acervo do ex-deputado Frederico Trotta.

Ver também
Biblioteca Popular da Tijuca

Ligações externas
Página oficial
Guia de bibliotecas públicas do estado do Rio de Janeiro
Pesquisa no catálogo on-line

Bibliotecas municipais do Rio de Janeiro
Tijuca